Anastasius III. ist der Name folgender Personen:

 Anastasius III. (Gegenpapst) († 879), Gegenpapst im Jahr 855
 Anastasius III. (Papst) († 913), Papst von 911 bis 913